Големият шеф може да се отнася за:
 Големият шеф (филм, 1971), филм на Ло Уей
 Големият шеф (филм, 2006), филм на Ларс фон Триер